Габсбург-Лотаринген () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Габсбург-Лотаринген, Карл (род. 1961) — нынешний глава дома Габсбургов.
 Габсбург-Лотаринген, Фердинанд Звонимир (род. 1997) — австрийский автогонщик, представитель Габсбург-Лотарингского дома.
 Габсбург-Лотаринген, Франческа (род. 1958) — эрцгерцогиня Австрийская, общественный деятель.